Savrán (ucraniano: Савра́нь  y ruso: Саврань) es una localidad del Raión de Podilsk en el óblast de Odesa del sur de Ucrania. Está situado unos 39 kilómetros al noreste de Balta. Es el centro administrativo del Raión de Savrán.

Historia 
El lugar fue construido en el siglo XVII como una fortaleza contra las invasiones de los tártaros en 1957. En el siglo XIX, estaba en la ciudad una gran comunidad judía.

Referencias 

Localidades del Raión de Podilsk